Schalldämpfer bezeichnet

 eine Vorrichtung zur Verminderung von Schallemissionen, siehe Schalldämpfer
 speziell eine Vorrichtung zur Verminderung von Schallemissionen bei Schusswaffen, siehe Schalldämpfer (Waffe)
 speziell eine Vorrichtung zur Verminderung von Schallemissionen bei Blasinstrumenten, siehe Dämpfer (Musikinstrument)
 eine Hörfunksendung des ORF, siehe Der Schalldämpfer